Quindar bezeichnet:

 Quindar-Töne
 Qindar, die Einzahl von Quindarka, häufiger Qindarka geschrieben: siehe Albanischer Lek